Notocirrus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Schmarda 1861. Notocirrus ingår i familjen Oenonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Notocirrus